Vredeplein (Aalst), plein in Aalst (Oost-Vlaanderen)
 Vredeplein (Evere), plein in Evere